Тимул има више значења:

 Тимул (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тимул (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тимул (Текит), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику